B 310 bezeichnet:
 die Bundesstraße 310 in Deutschland
 die Mühlviertler Straße in Österreich

Abkürzung